Robert »Bobby« Holík, češki hokejist, * 1. januar 1971, Jihlava, Češka.

Holík je kariero začel pri klubu Dukla Jihlava v češkoslovaški ligi, leta 1989 pa je bil kot deseti izbran na NHL naboru s strani kluba, za katerega je zaigral v sezoni 1990/91. Po dveh sezonah je prestopil v New Jersey Devils, s katerim je osvojil Stanleyjev pokal v sezonah 1994/95 in 1999/00. Skupno je v ligi NHL, kjer je igral tudi za kluba New York Rangers in Atlanta Thrashers, odigral 1314 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 326 golov in 421 podaj, ter 141 tekem končnice, na katerih je dosegel 20 golov in 39 podaj.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno bronasto medaljo, za češko reprezentanco pa na svetovnem pokalu 1996.

Tudi njegov oče Jaroslav in stric Jiří, sta bila hokejista, sestra Andrea Holíková pa tenisačica.

Pregled kariere

|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 31
| 5
| 9
| 14
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 88
|
| 6
| 5
| 2
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 24
| 7
| 10
| 17
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 89
|
| 6
| 3
| 11
| 14
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 42
| 15
| 26
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 6
| 5
| 11
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 1
| 5
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 90/91
|
| 78
| 21
| 22
| 43
| -3
| 113
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -3
| 7
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 3
| 3
| 6
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 91/92
|
| 76
| 21
| 24
| 45
| +4
| 44
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| -2
| 6
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 92/93
|
| 61
| 20
| 19
| 39
| -6
| 76
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -1
| 6
|-
| Utica Devils
| AHL
| 92/93
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 93/94
|
| 70
| 13
| 20
| 33
| +28
| 72
|
| 20
| 0
| 3
| 3
| 0
| 6
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 94/95
|
| 48
| 10
| 10
| 20
| +9
| 18
|
| 20
| 4
| 4
| 8
| +7
| 22
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 95/96
|
| 63
| 13
| 17
| 30
| +9
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 96
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 96/97
|
| 82
| 23
| 39
| 62
| +24
| 54
|
| 10
| 2
| 3
| 5
| +1
| 4
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 97/98
|
| 82
| 29
| 36
| 65
| +23
| 100
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -4
| 8
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 98/99
|
| 78
| 27
| 37
| 64
| +16
| 119
|
| 7
| 0
| 7
| 7
| -1
| 6
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 99/00
|
| 79
| 23
| 23
| 46
| +7
| 106
|
| 23
| 3
| 7
| 10
| -1
| 14
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 00/01
|
| 80
| 15
| 35
| 50
| +19
| 97
|
| 25
| 6
| 10
| 16
| +1
| 37
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 01/02
|
| 81
| 25
| 29
| 54
| +7
| 97
|
| 6
| 4
| 1
| 5
| +4
| 2
|-
| New York Rangers
| NHL
| 02/03
|
| 64
| 16
| 19
| 35
| -1
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 03/04
|
| 82
| 25
| 31
| 56
| +4
| 96
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 05/06
|
| 64
| 15
| 17
| 32
| -6
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 06/07
|
| 82
| 11
| 18
| 29
| -3
| 86
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 07/08
|
| 82
| 15
| 19
| 34
| -14
| 90
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 08/09
|
| 62
| 4
| 5
| 9
| -2
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1454
| bgcolor="#7FFF00" | 371
| bgcolor="#7FFF00" | 491
| bgcolor="#7FFF00" | 862
| bgcolor="#7FFF00" | +115
| bgcolor="#7FFF00" | 1505
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 138
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 118
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski levokrilni napadalci
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Hartford Whalers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti Hartford Whalers
Hokejisti Utica Devils
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Atlanta Thrashers
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Naturalizirani državljani ZDA
Češki Američani